Ghosn, de , « chanter » en arabe, peut se référer à :

Patronyme 
 Carlos Ghosn (né en 1954), industriel franco-libano-brésilien, ancien PDG du groupe Renault-Nissan ;
 Caroline Ghosn (née en 1987), entrepreneuse et femme d'affaires américaine, fille de Carlos Ghosn ;
 Fayez Ghosn (1950-2021), homme d'État libanais, ministre de la Défense de 2011 à 2014 ;
 Georges Ghosn (né en 1954), journaliste et homme d'affaires franco-libanais ;
 Nicolas Ghosn (1940-2018), homme politique libanais.

Divers  
 Affaire Carlos Ghosn

Littérature 
Ibrahim Ghosn, personnage de littérature.

Homonymie de patronyme
Patronyme libanais